Тёша — многозначный термин.
 Тёша — река в Нижегородской области.
 Тёша — посёлок в Нижегородской области.
 Тёша — брюшная часть осетра, белорыбицы и некоторых других рыб.

Примечания